Мадагаскар — багатозначний термін.

Значення  
 Мадагаскар — острівна держава в Східній Африці. 
 Мадагаскар — острів в Індійському океані. 
 «Мадагаскар» — мультиплікаційний фільм. 
 «Мадагаскар 2»  — мультиплікаційний фільм. 
 «Мадагаскар 3» — мультиплікаційний фільм. 
 «Різдвяний Мадагаскар» — мультиплікаційний фільм. 
 «Мадагаскар» — відеогра. 
 «Мадагаскар 2» — відеогра. 
 «Madagascar Kartz» — відеогра.

Див. також  
 Пінгвіни Мадагаскару (значення)